Афана́сий Вике́нтьевич Яруше́вич () — белорусский общественный деятель, историк, педагог. Один из представителей школы «западноруссизма».

Биография 

Родился в семье псаломщика Литовской православной епархии Винцента Ярушевича, который проживал в Виленской губернии. Очевидно, он получил первоначальное образование в отцовском доме и в одной из церковно-приходских школ. Далее продолжил учёбу в Виленском духовном училище (1877—1881), Литовской духовной семинарии (1881—1888). Последнюю окончил с отличием — по первому разряду — и был направлен в Санкт-Петербургскую духовную академию. Окончив её в 1893 году, начал педагогическую карьеру в Виленском духовном училище, Смоленской духовной семинарии. В 1899 году снова был направлен в Вильно, а в сентябре 1907 года стал директором первой в Беларуси Молодечненской учительской семинарии. После её эвакуации в 1915 году жил и работал в Смоленске. Умер между 1919 и 1924 годами.

Научные работы 

В духовной академии в Санкт-Петербурге был учеником Михаила Кояловича и Платона Жуковича. Под их влиянием студентом начал научную работу, посвященную личности князя Константина Ивановича Острожского. Эта работа была напечатана в Смоленске в 1897 году под названием «Ревнитель православия, князь Константин Иванович Острожский (1461—1530) и православная Литовская Русь в его время». Исследование вызвало неоднозначную реакцию научных деятелей того времени, в частности её достаточно серьёзно критиковал М. Любавский.

Позднее писал в основном популярные исторические статьи, а в 1914 году издал очерк, посвящённый истории Молодечненской учительской семинарии.

Интересовался местными археологическими памятниками, изучением белорусского языка. Составил большой белорусский словарь, в котором имелось 9 505 белорусских слов и 12 000 их русских соответствий. Также, вероятно, составил одну из первых белорусских грамматик (пока её не удалось обнаружить).

Примечания

Основные работы 
 Ярушевич А. В. Молодечно и его учебные заведения: к пятидесятилетию Молодечненской учительской семинарии 1864―1914 гг. — Вильна: Русский почин, 1914.
 Ярушевич А. Ревнитель православия, князь Константин Иванович Острожский (1461—1530) и православная Литовская Русь в его время. — Смоленск: Типолит. инж.-мех.  1896. —  ()

Литература 
 Астанковіч С. П. Апанас Вінцэнтавіч Ярушэвіч (1867 — да 1924) — да пытання аб біяграфіі і навуковай спадчыне / С. П. Астанковіч // XVII международные Кирилло-Мефодиевские чтения. В ответственности за творение. Культура и образование перед лицом экологических вызовов. Доклады научно-практической конференции 26—28 мая 2011 г. — : БГАТУ, 2011.
 Астанковіч С. Апанас Ярушэвіч: штрыхі да партрэта гісторыка і мовазнаўцы // ARCHE, 2011, № 11. — С. 384—396.

Умершие в XX веке
Западнорусизм
Историки Белоруссии
Выпускники Виленской духовной семинарии
Авторы научно-популярной литературы
Выпускники Виленского духовного училища